X⁴: Foundations — игра в жанре космического симулятора, представляющая собой прямое продолжение игры X³: Albion Prelude, и следующая игра после X Rebirth. Разработана и издана компанией Egosoft. Игра была анонсирована 1 октября 2018 года для ПК и доступна к приобретению через Steam, GOG.com и egosoft.com в обычном и коллекционном издании. Игра была выпущена 30 ноября 2018 года.

Игра включает, помимо космического симулятора, также богатую и живую экономику, большую вселенную, которая будет расширяться в дальнейшем, и несколько космических фракций, доступных для взаимодействия с игроком и между собой. В сравнении с X Rebirth игра имеет большее количество космического пространства для исследования и возможность персонального фракционного развития, но в сравнении с предыдущими играми серии X на данный момент содержит лишь небольшую часть секторов. Изменение карты секторов и отсутствие секторов обосновано отключением и реконфигурацией сети врат, которые постепенно перезапускаются, иногда соединяя сектора иначе, нежели раньше.

Общая информация

Игровые расы и фракции 

В игровой вселенной X  на данный момент истории существует 5 разумных рас:
Люди - сами Земляне и их потомки, к которым относятся Аргонцы - потомки колонистов, которые оказались на длительное время отрезаны от родной планеты и теперь фактически выделяются как отдельная раса, а не Земляне. Сами Земляне считаются самой технологически развитой расой, технологии которой из-за длительной изоляции существенно отличаются от стандартов остального Содружества рас, имеют демократические формы правления. 
Телади - раса прямоходящих ящеров (сходство исключительно внешнее), культура которых сосредоточена вокруг максимизации своей прибыли и повышения эффективности, их государство является Корпорацией. Придерживаются нейтральных отношений с другими расами и поддерживают с ними торговлю
Сплит - раса гуманоидов очень похожих на людей, отличающаяся высокой агрессивностью, их родная планета была уничтожена в результате междоусобной ядерной войны, имеют государственное устройство на основе семей (на момент развития сюжета не более чем административно-территориальная единица), которыми руководит Патриарх, при этом Патриархи сменяются очень часто из-за постоянных внутренних стычек. Находятся в крайне враждебных отношениях с Аргоном и Боронами
Паранид - раса очень крупных гуманоидов (средний рост 250 см при весе 200 кг), их руки имеют 3 сустава, кроме того ноги значительно загнуты назад, могут фокусироваться на нескольких объектах одновременно и имеют высочайшие математические и аналитические способности, в отличие от остальных рас, имеют не два пола, а 11, не все из которых нужны для размножения, способны передавать память потомкам на генетическом уровне. Отличаются ярым религиозными фанатизмом, форма правления - религиозная патриархальная аристократия. Постоянно ведут мелкие приграничные войны с Аргоном
Бóрон - единственная полностью не гуманоидная раса, являются водными головоногими существами с хвостом и шестью щупальцеобразными конечностями, на которых они могут формировать дополнительные малые отростки, подобные пальцам. Исключительно миролюбивы, за всю историю среди Боронов не произошло ни одного внутреннего конфликта, имеют очень высокий интеллект. Выйдя в космос и встретив Сплитов, вынуждены были начать разработку оружия, однако получили поддержку Аргона и ведут с ними очень тесные взаимоотношения

На данный момент в игре представлены следующие расы и основные фракции:
 Аргонцы, разделённые на: Аргонская Федерация, Республика Антигона
 Земляне, разделённые на: Земной Протекторат, Пионеры Сегариса. Добавлены в DLC «Cradle of Humanity»
 Телади разделенные на: Компания Телади, Министерство Финансов. 
 Параниды разделенные на: Святое Царство Паранидов, Альянс Слова, Священный Орден Понтифика.
 Сплиты разделённые на: Патриархат Зьярт, Свободные семьи. Добавлены в DLC «Split Vendetta» 31 марта 2020.

Некоторые фракции в рамках одной расы враждуют, другие являются союзниками или просто несколько независимой группировкой. Бороны как раса со своими секторами и кораблями ещё не была добавлена в игру, однако известен застрявший в данном регионе из-за реконфигурации врат Борон по имени Босо Та является одной из ключевых фигур стартовой сюжетной линии и служит координатором игрока в других сюжетных миссиях. 

Также в игре представлены пиратские фракции, с которыми возможен союз:
 Пакт Чешуйки — преимущественно Телади с некоторой долей людей
 Свободная Лига Хатиква — преимущественно Люди c некоторой долей Телади и Паранидов, имеют узаконенный филиал в секторе Выбор Хатиква
 Падшие Семьи — исключительно Сплиты, добавлены вместе с DLC «Split Vendetta»
 Яки — Исключительно люди, использующие кибернетические импланты для контроля Ксенонов, добавлены с DLC «Cradle of Humanity»
 Буканьеры Герцога — преимущественно Параниды с некоторой долей Людей, введены в начальной версии игры как одна из сторон Паранидской сюжетной линии, расширены с DLC «Tides of Avarice».
 Синдикат Силы — преимущественно люди, криминальная группировка контролирующая систему «Большой Куш», добавлены с DLC «Tides of Avarice».
 Волновые Стервятники — преимущественно люди, группировка из системы «Алчность» занимающаяся переработкой разрушенных станций и кораблей, добавлены с DLC «Tides of Avarice».

Исключительно недружественные фракции, с которым невозможен союз:
 Ксеноны — вышедшие из контроля терраформеры, созданные людьми. Имеют множество секторов под контролем и являющиеся основной опасностью для остальных рас, уничтожили экосистему некоторых обитаемых планет, едва не уничтожили Землю, атаковав флотом из 10 миллиардов кораблей. 
 Хааки — неклассифицированный вид, не входящий в Содружество, были почти истреблены в прошлых частях серии, в X⁴ имеют только корабли S и M класса

Сюжетная компания  

Стартовый сюжет направлен на получением игроком своей уникальной станции и союзников, которые будут служить координаторами игрока в других квестах. Хотя игрока никто не заставляет проходить сюжет вообще, однако наличие станции открывает несколько исследований, которые позволяют модифицировать корабли, а также открывают возможность телепорта между своими кораблями и станциями, что было введено впервые в игровой серии. Стартовый сюжет на прохождение занимает 3-4 часа и не имеет высоких требований к игроку.

После прохождения квеста становятся доступны другие квестовые цепочки, вроде сюжета по объединению всех фракций Паранидов в одну. Прохождение всех сюжетных миссий может занять до 60-80 часов из-за необходимости иметь высокую репутацию с фракциями или потратить значительные суммы денег и управлять достаточно мощными боевыми кораблями, что невозможно на старте игры, хотя саму миссию, если заранее иметь всё необходимое, также можно пройти за 2-3 часа. Каждое DLC добавляет новые сюжетные ветки, выполнение которых может оказать значительное влияние на игровой мир. 

В качестве дополнительной End-game задачи начиная с версии 4.0 присутствует 7 миссий терраформирования, требующие наличия на главной станции игрока невероятных объёмов ресурсов, в результате чего выполнение всех может потребовать от нескольких десятков до сотни часов, активное участие игрока при этом не нужно, необходимо только настроить производство или закупку ресурсов и иногда выбирать новый проект терраформирования.

В игре (как и в других частях серии) отсутствует выбор уровня сложности, однако доступен выбор одного из предлагаемых, заранее заданных персонажей. Персонажи отличаются внешностью (однако игрок очень редко может увидеть своего персонажа), стартовой системой, кораблём и суммой денег на счету. Стартовые отношения с фракциями зависит от расы персонажа, при этом большинство персонажей является людьми. В базовой версии доступно пять персонажей, каждое из трёх DLC добавляет ещё по два. В дальнейшем старт персонажа не играет никакой роли. 

Игра представляет собой абсолютную песочницу, где игрок может делать всё что ему вздумается в огромном космосе. В X⁴ имеется возможность управлять любым кораблем, начиная от малых кораблей S-класса и заканчивая огромными XL-авианосцами и линкорами. Впрочем, воевать никто не заставляет, и игрок всегда может начать строить свою торговую империю и создавать станции, используя модульную систему, которая впервые была представлена именно в X⁴. Создание станций и установка улучшений на корабли полностью состоит из возможности выбирать и заменять модули. У игроков имеется возможность создать действительно уникальную станцию или целый комплекс с полным циклом от руды до корабля, который будет обеспечивать сам себя и ближайшие территории его союзников. Мир живёт независимо от игрока, воюющие фракции могут перехватывать контроль над секторами, уничтожать и отстраивать станции.

У фракций существует возможность расширять свою империю безгранично, так как теперь и им доступна свобода в строительстве наравне с игроком. Если во вселенной имеется спрос, то фракции создадут и необходимое предложение. Впрочем, вам никто не мешает полностью разрушить их экономику и быть зависимыми от игрока.

Управление своим флотом и империей производится игроком с помощью карты, позволяющей координировать любые действия вашего флота или управления станциями в режиме реального времени.

Классы кораблей 

По сравнению с X³, в X⁴ значительно упрощена классификация кораблей, она, как и в X Rebirth сведена до 4х классов размера:

 S - малые корабли, быстрые и манёвренные, способны стыковаться к большинству кораблей L класса. Несут исключительно курсовое оружие. Подклассы:
 Разведчик - очень маленькие даже в своём классе, быстрые корабли, вооружённые зачастую только одним орудием
 Истребитель - малый боевой корабль, вооружённый 1-3 пушками, зачастую не уступает в скорости разведчику, но значительно дороже
 Тяжёлый истребитель - наиболее мощные истребители, несущие 4-6 пушек, имеют большее бронирование и больше слотов для щитов, но значительно медленнее и дороже
 Курьер - самый маленький транспорт, предназначенный для перевозки очень малых партий груза с большой скоростью, преимуществом является возможность легко сбежать от пиратов
 Добытчики - малые корабли для добычи руды небольшими партиями
 M - средние корабли, зачастую более крупные версии малых с тем-же функционалом (бой, перевозка грузов, добыча руды). Могут стыковаться к некоторым кораблям XL класса, имеющим соответствующую платформу, большинство кораблей может нести автоматические турели, имеют следующие подклассы:
 Корвет - боевой корабль среднего класса, имеет довольно высокую манёвренность и сфокусирован на высокой огневой мощи, при этом оставаясь достаточно быстрым.
 Канонерка - боевой корабль среднего класса, имеет меньшее количество курсовых орудий, по сравнению с корветом, но большее число турелей. По скорости, маневренности и защищенности эквивалентен корвету
 Фрегат - боевой корабль с меньшим числом слотов для курсовых орудий (и зачастую имеющий больше слотов турелей, нежели курсовых орудий), имеющий посадочную площадку S-класса, благодаря которой может нести два истребителя и боевые дроны.
 Транспорт - увеличенная, значительно более эффективная в плане перевозки грузов версия транспорта, обычно не имеет курсовых орудий, а только несколько турелей, также сильно уступает в скорости курьерам, из за чего на них часто нападают пираты.
 Добытчик - аналогично увеличенная версия добывающего корабля, добытчик руды имеют одно - два курсовых орудия, газодобытчик не имеет курсовых орудий, на обоих типах имеется 2 турели. Бывает двух видов: газодобытчик и шахтер.
 Тягач - корабль для доставки корпусов уничтоженных малых и средних кораблей, а также кубов металлолома на станцию переработки.  Существует 1 корабль данного типа - Мантикора, производится Волновыми Стервятниками, Компанией Телади, Альянсом Слова и Пионерами Сегариса (DLC «Tides of Avarice»).
 Чистильшик - канонерка с расширенным грузовым отсеком и уменьшенным количеством турелей, преимущественно используется пиратами для грабежа торговых транспортов. Существует 1 корабль данного типа - Минотавр Рейдер.
 L - Тяжёлые корабли, не могут стыковаться напрямую к платформе на станции, а используют специальные доки, обмениваются со станциями грузом при помощи дронов. Имеют следующие подклассы:
 Эсминец - тяжёлый боевой корабль, обладающие относительно неплохой манёвренностью и скоростью. Курсовые орудие всегда уникальны для корабля и отличаются у всех основных рас. Всегда несут множество турелей M-класса и две или более турелей L-класса. Способны в одиночку уничтожить станцию и сражаться с вражескими большими кораблями. Абсолютно все способны нести множество (в большинстве случаев 40) кораблей S-класса, Некоторые также способны нести несколько кораблей M-класса.
 Тяжёлый транспорт - самая тяжёлая версия грузовых кораблей, из-за низкой скорости и долгого времени перехода в режим круиза неспособны сбежать от пиратов, однако имеют мощные щиты и вооружены несколькими турелями M-класса, также способны нести множество кораблей S-класса. Не имеют курсовых орудий. Компенсируют низкую скорость, способностью перевезти огромные объёмы груза за один рейс.
 Тяжёлый добытчик - самые тяжёлые добывающие корабли, аналогично транспортам полагаются на мощные щиты и способность нести истребители.
 Уплотнитель - корабль для разборки крупных обломков, уничтоженных станций и крупных кораблей для дальнейшей переработки. Существует 1 корабль данного типа - Тевта волновых стервятников (DLC «Tides of Avarice»).
 Чистильщик - Тяжелая версия одноименного класса, эсминец с без курсовых орудий но с значительно расширенным грузовым отсеком и увеличенным числом экипажа, используется как в качестве торгового транспорта, так и в качестве тяжелого пиратского корабля для грабежа торговых кораблей. Существует 1 корабль данного типа - Барбаросса, выпускаемый Синдикатом Силы (DLC «Tides of Avarice»).
 XL - Огромные, очень медленные и неповоротливые корабли (типичная скорость разворота 1.5-2 градуса в секунду), относящиеся либо к боевым флагманам, либо к специфическим классам:
 Авианосец - огромные боевые корабли, полагающиеся на способность нести флот из кораблей S и M-класса. Имеют больше пусковых площадок для быстрого развёртывания флота, нежели другие корабли. Могут ремонтировать и пополнять боезапас ракет и развертываемого оборудования пристыкованных малых и средних кораблей. Сплитский Хищник (англ. Raptor) также обладает наибольших числом турелей в игре: 101, что обеспечивает ему способность уничтожить вражеский лёгкий флот даже в одиночку.
 Корабль поддержки - более дешёвая версия авианосца, имеет меньшее число турелей и значительно медленнее, однако обладают большим трюмом для ресурсов, нужных для обслуживания флота. Данные корабли способны ремонтировать и пополнять запас ракет и развертываемого оборудования кораблей всех размеров.
 Линкор - присутствуют в игре в трёх экземплярах: ксенонский I (не может быть получен игроком), несущий огромное число очень мощных турелей, Асгард Земного Протектората (DLC «Cradle of Humanity») и Лесной Царь (DLC «Tides of Avarice»), единственные XL, несущие курсовые орудия. Причём Лесной Царь существует в единственном экземпляре и его можно только угнать при помощи абордажа.
 Застройщик - небоевой корабль, необходимый для строительства станции, игрок может нанять застройщика любой дружественной фракции. Несмотря на разные названия, внешне одинаковы для всех рас и отличаются незначительными деталями и дизайном мостика.

Отзывы 

После релиза игра получила смешанные отзывы в Steam (65% положительных из 4960 обзоров) в связи с тем, что на момент выпуска в игре было колоссальное количество недочетов и багов. В целом фанатами серии игра была принята тепло и многие ждут, когда разработчиками будет проведена работа по устранению всех недочетов. На данный момент официально анонсирован патч 5.1, который добавит новые возможности интересующие игроков.

На Metacritic игра имеет рейтинг 6.4 (109 проголосовавших пользователей) и общую оценку в 59 баллов от игровых обозревателей.

Моды 
X⁴, как и все предыдущие игры серии, поддерживает возможность установки модов. На данный момент самыми популярными модами являются следующие: 

 Faction Enhancer, состоящий из 4 других модов, улучшающий экономику, баланс и добавляющий активную войну фракций, втянутых в войну.
 ashipmod - battleship version, добавляющий корабли из X Rebirth
 openamap - открывающий всю карту
 Escape Teleport, позволяющий в случае уничтожения корабля мгновенно телепортироваться на другой принадлежащий игроку.
 No Fog, удаляющий туман и позволяющий повысить производительность игры.

Ссылки 
 https://www.egosoft.com/games/x4/info_en.php
 https://www.elite-games.ru/x4/ships.shtml
 https://store.steampowered.com/app/392160/X4_Foundations/
 https://steamcommunity.com/workshop/browse/?appid=392160&browsesort=totaluniquesubscribers&section=readytouseitems&actualsort=totaluniquesubscribers&p=1
 https://steamcommunity.com/workshop/browse/?appid=392160&browsesort=totaluniquesubscribers&section=readytouseitems&actualsort=totaluniquesubscribers&p=1
 https://store.steampowered.com/news/?appids=392160
 forum.egosoft.com/viewforum.php?f=146

Примечания 

Вселенная X
Научно-фантастические компьютерные игры
Космические симуляторы
Продолжения компьютерных игр
Игры для Windows